Die Open de La Côte Basque 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Bayonne. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 16. bis 22. Oktober 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Bayonne